Plaats in Indonesië
Belambangan (Buay Runjung), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de provincie Zuid-Sumatra
Belambangan (Penengahan), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
Belambangan (Pengandonan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu van de provincie Zuid-Sumatra